Tasman může znamenat:

 Abel Tasman — nizozemský objevitel (1603–1659)
 Tasman (region) — region na Novém Zélandu
 Mount Tasman — hora na Novém Zélandu
 Tasman (Írán) — vesnice v Íránu
 6594 Tasman — asteroid
 Tasman (renderovací jádro) — renderovací jádro
 Tasman Lake – novozélandské jezero, vzniklé v roce 1990

Související články 
 Tasmanovo moře
 Tasmánie